Drebusch ist der Familienname der folgenden Personen: 

 Günter Drebusch (1925–1998), deutscher Maler, Zeichner, Grafiker
 Thomas Drebusch (* 1956), deutscher Designer und Kunsthistoriker
 Vera Drebusch (* 1986), deutsche Künstlerin